Emerald Pool (Californië), meer in Yosemite National Park in Californië
 Emerald Pool (Dominica), meer en waterval in Dominica